Miejscowości w USA:
 Wahpeton – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Dickinson
 Wahpeton – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Richland